Хингидроновый электро́д используется для измерения рН в интервале от 0 до 6; в буферных растворах в отсутствие сильных окислителей в интервале от 0 до 8,5. Схематически записывается как: Pt(тв.)гладкая|хингидрон насыщенный, исследуемый расствор
Электродная реакция:
                    С6Н4(ОН)2 → С6Н4О2 + 2Н+ + 2е
Стандартный потенциал E = 0,6992 В.
Зависимость потенциала (В) электрода от активности ионов водорода в интервале температур 0-50 °С:
    Е = 0,6992–7,4×10−4(t–25)+[0,0591+2×10−4(t–25)]lgaH+
Значения стандартных потенциалов хингидронного электрода при различных температурах:

См. также 
 Электрод сравнения
 Каломельный электрод
 Водородный электрод

Литература 
 Справочник по электрохимии, под ред. A.M. Сухотина, Л., 1981

Электроды